Лакомб (Лякомб, ) — фамилия или географическое название.

Известные носители:
 Лакомб, Альбер (1827—1916) — канадский католический миссионер.
 Лякомб, Бернар (род. 1952) — французский футболист и тренер.
 Лякомб, Ги (род. 1955) — французский футболист и тренер.
 Лакомб, Жак (1724—1811) — французский литератор и книготорговец.
 Лакомб, Жорж (1868—1916) — французский художник и скульптор-символист, член группы «Наби».
 Лакомб, Жорж (1902—1990) — французский кинорежиссёр.
 Лакомб, Клер (1765—?) — актриса, революционная активистка, деятельница Великой французской революции, феминистка.
 Лакомб, Луи (1818—1884) — французский пианист и композитор.
 Лакомб, Оливье (1904—2001) — французский философ и индолог.
 

Топонимы: 
 Лакомб (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 
 Лакомб Люсьен — художественный фильм снятый в 1974 году режиссёром Луи Малем.